Miejscowości w USA:
 Bottineau – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bottineau (ang. Bottineau County) – w stanie Dakota Północna